

Toponymie
 Kostki est un village polonais de la gmina de Sokołów Podlaski dans le powiat de Sokołów et dans la voïvodie de Mazovie.
 Kostki  est un village polonais de la gmina de Studzienice dans le powiat de Bytów et dans la voïvodie de Poméranie.